Aşağı Ağcakənd, een plaats in Azerbeidzjan die tot 1992 de naam Sjahoemian had
 Sjahoemian (gewest), een gewest van de niet-erkende republiek Nagorno-Karabach